Goleta Santa Clara puede referirse a:

 la Santa Clara (1850);
 y la Santa Clara (1853).

Santa Clara